Marcelo Arévalo e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Matthew Ebden e Jamie Murray hanno battuto Hugo Nys e Jan Zieliński con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)

 Matthew Ebden /  Jamie Murray (campioni) 
 Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (semifinale)

Wildcard 

  Robert Galloway /  Alex Lawson (quarti di finale)

  Skander Mansouri /  Matthew Thomson (primo turno)

Ranking protetto 

  Francisco Cabral /  Franko Škugor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2022